Bitka kod Roncesvallesa (778.)
Bitka kod Roncesvallesa (824.)
Bitka kod Roncesvallesa (1813.)